Die Wyschejschaja Liha 1999 war die neunte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. April 1999 und endete am 30. Oktober 1999.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999